Курбица — гидроним:
 Курбица — приток Пахмы.
 Курбица — приток Юхоти.